Евге́ний Тито́в:
 Титов, Евгений Альбертович (1964—2015) — российский футболист.
 Титов, Евгений Владимирович (род. 1983) — гандболист.
 Титов, Евгений Иванович (род. 1945) — российский учёный в области технологии пищевых продуктов животного происхождения, академик РАН, лауреат Государственной премии РФ.
 Титов, Евгений Николаевич (род. 1960) — российский, Санкт-Петербургский панк/рок музыкант
 Титов, Евгений Петрович (род. 1980) — актёр.